Цеци́лия Бенциа́новна Бану́ (урожденная Бакалейщик; 13 марта 1911, Любеч, Черниговская губерния — 11 января 1998, Москва) — советский и российский литератор, переводчик с персидского языка, известный исследователь творчества поэта Абулькасима Фирдоуси, автор полного перевода «Шахнаме».

Училась на курсах востоковедения, на персидском отделении, отправилась в Среднюю Азию, жила в Самарканде, где настолько освоила таджикскую речь, что работала диктором на радио.

Участник Великой Отечественной войны. Награждена медалями (в т.ч. Медалью «За трудовое отличие» — 1957 год). Заслуженный работник культуры Таджикской ССР. Член Союза писателей СССР (1934). Жена национального поэта Таджикистана, уроженца Ирана Абулькасима Лахути.

Переводы 

 Лахути А. Два ордена. М., 1936
 Лахути А. В Европе. М., 1936
 Лахути А. Стихи для эстрады. М., 1936
 Лахути А., Садовник. Сталинабад; Л., 1937
 Лахути А., Иран. Сталинабад; Л., 1938
 Лахути А., Кремль. Сталинабад; Л., 1938
 Лахути А., Семья народов. Сталинабад; Л., 1938
 Лахути А., Сердце. Сталинабад; Л., 1938
 Лахути А. Избранная лирика. Сталинабад; Л., 1940
 Лахути А., Вооруженные песни. Сталинабад, 1942
 Лахути А., Алмазы доблести. Сталинабад, 1943
 Лахути А., Непобедимая земля. Сталинабад, 1943
 Фирдоуси А. Шахнаме: Поэма. М. АН СССР, 1957-1989 (переизд., 1994) 
 Первый том ISBN 5-86218-045-1, 5-86128-046-Х
 Второй том ISBN 5-86218-045-1, 5-86128-044-8
 Третий том ISBN 5-86218-045-1, 5-86128-048-6
 Четвёртый том ISBN 5-86218-045-1, 5-86128-049-4
 Пятый том
 Шестой том ISBN 5-02-012689-6
 Лахути А., Лирика. М., 1970
 В сад я вышел на заре. Душанбе, 1983.
 Жемчужины персидской поэзии / Переводы Цецилии Бану; Сост., вступ. ст. и прим. Лейлы Лахути. — М.: Летний сад, 2016. — 600 с.: ил. ISBN 978-5-98856-239-9 [В книгу вошли стихи разных жанров Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади, Хафиза, Абулькасима Лахути и других персидских и таджикских поэтов.]
  Фирдоуси. Шахнаме / Пер. Цецилии Бану; Сост., предисл., примеч., указатель Лейлы Лахути. — М.: Летний сад, 2017. — 608 с.: ил. — (Жемчужины персидской поэзии. Том 2). — ISBN 978-5-98856-297-9

Поэзия 

 Два письма... Сталинабад, 1942
 Нераздельный союз. Сталинабад, 1942
 Рассказ пионера. Сталинабад, 1942

Примечания

Ссылки 
 Шахнаме, иранский героический эпос

Женщины в Великой Отечественной войне
Переводчики с персидского языка
Заслуженные работники культуры Таджикской ССР